Baise-moi peut désigner :

 Baise-moi, livre de Virginie Despentes paru en 1994 ;
 Baise-moi, film de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi sorti en 2000, adapté du livre précédent ;
 Baise-moi, le son, bande originale du film.